De Europese kampioenschappen badminton is een badmintontoernooi georganiseerd door Badminton Europe. De kampioenschappen worden sinds 1968 elke twee jaar gehouden en sinds 2016 jaarlijks. Tijdens deze kampioenschappen wordt er gestreden in de klassen mannen enkelspel, vrouwen enkelspel, mannen dubbelspel, vrouwen dubbelspel en gemengd dubbelspel. Tussen 1972 en 2006 werd er ook om het team kampioenschap gestreden.

De Engelse Gillian Gilks is recordhouder met een totaal van twaalf titels. Zij won tweemaal het vrouwen enkelspel, viermaal het vrouwen dubbelspel en zesmaal het gemengd dubbelspel. Het land met de meeste titels is Denemarken met een totaal van 64 titels.

Jaargangen 
De Europees kampioenschappen werden voor het eerst georganiseerd in 1968 door de West-Duitse stad Bochum. De tienjarige jubileum editie werd in 1986 gehouden in de Zweedse stad Uppsala. Twintig jaar later, in 2006, werd de jubileum editie gehouden in de Nederlandse stad Den Bosch. Het toernooi heeft nu 26 edities gehad, waarvan er drie in Nederland werden georganiseerd. Twee daarvan werden gehouden in Den Bosch, samen met Preston (Engeland), Glasgow (Schotland), Herning (Denemarken) en Karlskrona (Zweden) is Den Bosch de enige stad die tweemaal het Europees kampioenschap badminton georganiseerd heeft. Bij de landen gaat Zweden aan de leiding met het viermaal leveren van de gaststad.

Winnaars 
Op de Europese kampioenschappen wordt sinds de eerste editie in vijf klassen gestreden. Er wordt gespeeld in het mannen enkelspel, vrouwen enkelspel, mannen dubbelspel, vrouwen dubbelspel en het gemengd dubbelspel. Vanaf de derde editie in 1972 werd er ook gestreden om het team-kampioenschap. Dit gebeurde echter voor het laatst tijdens de twintigste editie in 2006. In 2008 werd het toernooi nog wel gespeeld in dezelfde stad als het Europees kampioenschap maar daarna werd over gegaan op oneven jaren voor het Europees kampioenschap badminton voor gemengde teams.

Statistieken individueel 
Een overzicht van de meest succesvolle landen en spelers laat zien dat vooral Denemarken erg succesvol is geweest. De Denen hebben de meeste gouden, zilveren en bronzen medailles op hun naam staan, maar de meest succesvolle speelster is de Engelse Gillian Gilks die met 12 gouden medailles en twee zilveren medailles een klasse apart is. De nummer twee is namelijk de Deense Kamilla Rytter Juhl en zij won slechts zeven gouden medailles.

Nederland is met drie gouden, zes zilveren en zevenentwintig bronzen medailles een middenmoter, op dit moment zijn ze met deze resultaten nummer vijf. België komt met een enkele bronzen medaille net niet voor in de top 10.

Prijzen per toernooi 
Een overzicht van de behaalde medailles door de verschillende landen per toernooi, het dik-gedrukte land is het best presterende land van het betreffende EK.

1 Engeland en Zweden hadden beide evenveel gouden medailles maar Engeland had in tegenstelling tot Zweden een zilveren medaille, vandaar dat zij het best presteerde.
2 Engeland en Denemarken hadden beide evenveel gouden medailles maar Engeland had in tegenstelling tot Denemarken een zilveren medaille, vandaar dat zij het best presteerde.
3 Het winnende koppel in de gemengd dubbel bestond uit een Engelse en een Deense speler.
4 Het winnende koppel in de gemengd dubbel bestond uit een Deense en een Zweedse speler.
5 Nederland en Denemarken hadden beide evenveel gouden medailles maar Denemarken had in tegenstelling tot Nederland een zilveren medaille, vandaar dat zij het best presteerde.

1 Het winnende koppel in de gemengd dubbel bestond uit een Nederlandse en een Duitse speler.
2 Het winnende koppel in de gemengd dubbel bestond uit een Bulgaarse en een Russische speler.

1 Deze overwinningen zijn behaald onder de vlag van de Sovjet-Unie, of Gemenebest van Onafhankelijke Staten, maar worden onder Russische vlag meegeteld.
2 Het winnende koppel in de vrouwen dubbel bestond uit een Nederlandse en een Zweedse speler, vandaar dat zij hier allebei de titel dragen.
3 Het winnende koppel in de gemengd dubbel bestond uit een Engelse en een Schotse speler, vandaar dat zij hier allebei de titel dragen.